Дьяо — фамилия. Известные носители:
 Дьяо, Борис
 Дьяо, Салиф